Ралли Финляндии 1974 года (официально Rally of the 1000 Lakes 1974, Ралли 1000 озёр) — третий этап чемпионата мира по ралли 1974 года, проходивший с 2 по 4 августа. Это 24-й Ралли Финляндии в истории и 2-й в рамках чемпионата мира. Этап проходил на грунтовом покрытии, общая протяженность гоночной дистанции составила  и была разделена на  спецучастков. На старт вышло 117 экипажей, финишировало — 88.

В первой десятке по итогам ралли оказались только представители Финляндии и Швеции. Свою первую победу  и первый подиум в рамках чемпионата мира одержал финн Ханну Миккола, но при этом это его четвёртая победа на Ралли Финляндии. Сразу вслед за Микколой оказался другой четырёхкратный победитель финского этапа - Тимо Мякинен. Замкнул призовую тройку Маркку Ален.

Команда Ford одержала первую победу в сезоне и повторила свой прошлогодний триумф на Ралли тысячи озёр, когда за рулём Ford Escort RS1600 победу одержал Тимо Мякинен.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1974 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1974 году